Si nos dejan puede referirse a:

 Si nos dejan, bolero ranchero compuesto por el mexicano José Alfredo Jiménez.
 Si nos dejan (1995-1996), una telenovela colombiana producida por Jorge Barón Televisión para Canal 1 (Colombia).
 Si nos dejan (2021), una telenovela mexicana producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.